

Patronyme
 Clémence Lestienne, (1839-1919), est une femme à barbe.
 Maxime Lestienne, (1992- ), est un footballeur belge.
 Voldemar Lestienne, (1931-1990), fut un écrivain français

Homonymie
Homonymie de patronyme